Шадек може означати польське/чеське прізвище або топонім.

Персоналії
 Шадек Томаш (* бл. 1550 — † 1611 або пізніше), польський композитор і теолог.
 Шадек Й. В. (, , ) — скрипаль, альтист, піаніст, композитор, капельмейстер, музичний педагог чеського походження, який викладав у музичних навчальних закладах Житомира і Києва.
 Шадек Йосип Йосипович — скрипаль, альтист і піаніст. Син Й. В. Шадека.
 Шадек Карл Йосипович — віолончеліст, контрабасист, вчений-медик. Син Й. В. Шадека.

Топоніми

Населені пункти та їхні частини
 Шадек — місто в Здунськовольському повіті Лодзинського воєводства
 Шадек — гміна в Здунськовольському повіті Лодзинського воєводства
 Шадек — село в гміні Блізанув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Шадек — село в гміні Гміна Цекув-Кольонія Каліського повіту Великопольського воєводства
 Шадек — осада в гміні Шадек Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства
 Шадек — лісова осада в гміні Ласьк Ласького повіту Лодзинського воєводства

Шадек () — адміністративна одиниця в провінції Донгтхап у В'єтнамі.

польські прізвища
чеські прізвища

Примітки